Niemcy:
 Singen – dzielnica gminy Ilmtal w kraju związkowym Turyngia, w powiecie Ilm
 Singen (Hohentwiel) – miasto w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w  powiecie Konstancja